Gromada Chwałowice steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Chwałowice (Powiat Iłżecki)
 Gromada Chwałowice (Powiat Rybnicki)
 Gromada Chwałowice (Powiat Tarnobrzeski)